Daphne Akhurst defeated Esna Boyd 7-5 6-2

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1928